Brigadoon steht für:
 Brigadoon (Musical), ein Musical aus dem Jahr 1947 von Frederick Loewe und  Alan Jay Lerner
 Brigadoon (Film), eine Verfilmung dieses Musicals aus dem Jahr 1954 von Vincente Minnelli
 Brigadoon: Marin & Melan, ein Science-Fiction Anime-Comic